«Let Me In» — дебютный сингл Young Buck из альбома Straight Outta Cashville, при участии рэпера 50 Cent. В музыкальном клипе также снимались рэперы Ллойд Бэнкс, Juvenile, Olivia, Stat Quo, Дэвид Баннер, Slim Thug, Daz Dillinger, C-Note, D-Red и Lil Scrappy. Продюсером сингла выступил Needlz.

Рэпер B-Real из группы Cypress Hill использовал бит сингла в композиции «Let Me Blaze» на дебютном микстейпе  The Gunslinger.

«Let Me In» достигла 34 места в Billboard Hot 100.

Список композиций 
 Цифровая дистрибуция

CD сингл

Чарты

Еженедельные чарты

Чарты в конце года

Примечания 

Песни 50 Cent